Heartland är den brittiska electroclashtrion Clients tredje studioalbum, utgivet den 23 mars 2007.

Låtförteckning
 "Heartland" (4:26)
 "Drive" (3:58)
 "Lights Go Out" (4:12)
 "It's Not Over" (3:36)
 "Zerox Machine" (4:08)
 "Someone To Hurt" (4:31)
 "6 In The Morning" (4:32)
 "Where's The Rock And Roll Gone" (3:45)
 "Koeln" (2:25)
 "Monkey On My Back" (4:13)
 "Get Your Man" (2:50)
 "Heartland Reprise" (1:11)

Singlar
 "Lights Go Out" (1 december 2006; B-sida "Northern Soul")
 "Zerox Machine" (21 januari 2007; B-sida "Loose Talking")
 "Drive" (23 februari 2007; B-sida "I'm Lost")

Musikalbum 2007